Água de Moringa é conjunto musical instrumental brasileiro de choro, criado em 1989 e formado pelos músicos Rui Alvim no clarinete e clarone, Marcílio Lopes no bandolim e violão tenor, Jayme Vignoli no cavaquinho, Luiz Flávio Alcofra no violão, Josimar Gomes Carneiro no violão de 7 cordas e André Boxexa na percussão e bateria.

Discografia 
 Água de Moringa (1994) Independente CD
 Água de Moringa (França) (1995) Buda Musique CD
 Saracoteando (1998) Rob Digital/Malandro Records CD
 As inéditas de Pixinguinha (2002) Sony Music CD
 Obrigado, Joel (2010) Independente

Ver também 
 Choro

Bandas do Brasil
Bandas de choro
Bandas formadas em 1989